Maredudd ap Gruffudd (+1069), vermoedelijk zoon van Gruffudd ap Llywelyn, zie Maredudd en Ithel ap Gruffudd
 Maredudd ap Gruffudd ap Rhys (+1155), prins van Deheubarth (1153-1155)